

Persone 
 Ludwig Kögl (1966) – calciatore tedesco

Geografia

Austria 
 Kogl – frazione di Kirchham, comune nel distretto di Gmunden (Alta Austria)
 Kogl – frazione di Sieghartskirchen, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)
 Kogl – frazione di Wies, comune nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)
 Kogl im Burgenland – ex comune ora frazione di Pilgersdorf, comune nel distretto di Oberpullendorf (Burgenland)

Altro 
Licenza Korea Open Government License